Ха́льява () — деревня в волости Йыэляхтме  уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположена в 25 километрах к востоку от Таллина. Высота над уровнем моря — 43 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, число жителей деревни составило 153 человека, из них 149 (97,4 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2014 года численность жителей деревни составляла 138 человек, из них 70 женщин и 68 мужчин.

Численность населения деревни Хальява:

История 
Впервые деревня была упомянута в Датской поземельной книге 1241 года как Halenhabus. В письменных источниках 1397 года упоминается Hallienhape (мыза и деревня), 1547 года — Allihabe, 1558 года — Hallienhaven, 1671 — Haljawa.

В 1397 году бургомистр Таллина Корд Кегелер (Cord Kegeler) продал деревню владельцу рыцарской мызы Маарду Иоганну фон Шеренбеку (Johann von Scherenbek), и таким образом деревня принадлежала мызе Маарду до 1549 года. В этом же году упоминается мыза Хальява, к которой стала относиться и деревня.

Примерно в 1870 году деревню перенесли с восточной стороны мызных земель на луг в южной стороне.

Достопримечательности 
 мыза Хальява;
 священная дубрава Пярнамяэ.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа